Премия Фрица Лондона () присваивается учёным, внёсшим выдающийся вклад в области физики низких температур. Традиционно она присуждается в первую сессию , которая спонсируется Международным союзом теоретической и прикладной физики. Премия названа в честь немецкого физика-теоретика Фрица Лондона.

Лауреаты

Ссылки 

 Fritz London Memorial Prize  // Университет Дьюка

Награды по физике
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Физика низких температур